Brongniart kan som auktorsförkortning betyda:

 Alexandre Brongniart
 Adolphe Brongniart

Robotskapade auktorsförkortningar